Tarnau bezeichnet

 Tarnau/Tarnów Opolski, Gemeinde in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Tarnów, Stadt in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Tarnów (Tarnau), Ortsteil der Gemeinde Ząbkowice Śląskie, Polen
 Tarnawka (Nysa Kłodzka), rechter Nebenfluss der Nysa Kłodzka in Polen und Tschechien